Az 1958-as jégkorong-világbajnokság a 25. világbajnokság volt, amelyet a Nemzetközi Jégkorongszövetség szervezett. Oslóban, Norvégiában rendezték február 28. és március 9. között. A címvédő a svéd válogatott volt. A tornát a kanadai csapat nyerte, története során 17. alkalommal.

1958-ban nem volt B csoportos világbajnokság.

Csoportkör 
A nyolc csapat egy csoportot alkotott, amelyben körmérközéseket játszottak egymással. A csoport végeredménye volt a vb végeredménye.

Végeredmény

Források 

Jégkorong-világbajnokságok
J